Het ATP-toernooi van Miami 2022 (met de officiële naam Miami Open presented by Itaú) vond plaats van 23 maart tot en met 3 april 2022. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Miami.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Miami
ATP-toernooi van Miami